Ez a lap a Győri ETO FC 2015-2016-os szezonját összegzi. A csapat pénzügyi okok miatt az NB III - Nyugati csoportjában kapott indulási jogot. Első mérkőzésüket a bajnokságban 2015. augusztus 1-jén játszották a Csornai SE ellen.

Mérkőzések

NB III - Nyugat

Magyar kupa 

20152016
Labdarúgócsapatok 2015–2016-os szezonja